

Населені пункти та їхні частини
 Поповиці — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Поповиці — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Поповиці — село в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Поповиці — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Поповиці — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Поповиці — село в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поповиці — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Поповиці — частина міста Сьрода-Шльонська в Сьредському повіті Нижньосілезького воєводства
 Поповиці — частина села Вільковецько в гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Поповиці — частина села Рембеліце-Крулевські в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Поповиці — осада в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки